Kloster St. Jakob (St. Jacobi) steht für:
 Armenisches Jakobskloster in Jerusalem, siehe St.-Jakobus-Kathedrale (Jerusalem)
 Jakobinerkloster Paris

Baden-Württemberg:
 Schottenkloster St. Jakob im Paradies (Bistum Konstanz)

Bayern:
 St. Jakob (Bamberg), Kollegialstift
 Kloster Ensdorf, ehemaliges Benediktinerkloster in der Oberpfalz
 St. Jakob (München), Franziskanerkloster
 Schottenkloster Würzburg
 Schottenkloster St. Jakob Regensburg, ehemaliges Kloster der Benediktiner in Regensburg

Niedersachsen:
 Kloster St. Jacobi (Osterode) Zisterzienserinnenkloster in Osterode am Harz 
 Jakobskloster Rinteln

Rheinland-Pfalz:
 St. Jakob (Donnersberg), ehemaliges Kloster der Pauliner auf dem Donnersberg
 Kloster St. Jakobus (Germersheim)
 Kloster St. Jakob (Mainz)

Sachsen-Anhalt:
 Kloster St. Jacobi (Halberstadt) 

Thüringen:
 Jakobs-Kloster bei Seert
 St.-Jakob-Kloster Creuzburg, Augustiner-Nonnenkloster in Creuzburg
 Schottenkloster St. Jakob in Erfurt, siehe Schottenkirche (Erfurt)